Der Begriff Kattenbusch steht für: 

 Dieter Kattenbusch (* 1952), deutscher Sprachwissenschaftler
 Ferdinand Kattenbusch (1851–1935), deutscher ev. Theologe
 Kattenbusch (Radevormwald), ein Ort der Stadt Radevormwald im Bergischen Land